Vatel kan syfta på:

 Vatel (film) – en fransk-brittisk historisk dramafilm från 2000 i regi av Roland Joffé

Personer
 François Vatel (1631–1671), en fransk hovmästare